Ivo Zbožínek (* 24. května 1977, Prostějov, Československo) je bývalý český fotbalový obránce. Momentálně působí jako trenér ve fotbalovém týmu TJ Smržice, který hraje Lion sport 1.B třídu skupiny B Olomouckého kraje (7. nejvyšší fotbalová soutěž).

Klubové statistiky 
Aktuální k 13. srpnu 2012

Externí odkazy 
 Hráčský profil FC Zbrojovka Brno – 2011/12
 
 Angažmá Určice 2013/2014

Čeští fotbalisté
Fotbalisté SK Prostějov
Fotbalisté FK Chmel Blšany
Fotbalisté Vysočiny Jihlava
Fotbalisté FK Drnovice
Fotbalisté 1. FC Slovácko
Fotbalisté FC Fastav Zlín
Fotbalisté FC Zbrojovka Brno
Narození v roce 1977
Narození 24. května
Žijící lidé
Muži